Janja může být
 Janja – obec v Bosně a Hercegovině u ústí řeky Janji do Driny
 Janja – řeka v Bosně a Hercegovině, levostranný přítok Driny

Rozcestníky - místopisné jméno